In etymologische volgorde:
 Iemand die tot de Slavische volkeren behoort.
 Iemand die in slavernij leeft.
 Iemand die zich onderwerpt in sadomasochisme.
 Slaaf (technisch), het ondergeschikte of tweede van twee voor het overige gelijkwaardige onderdelen in een machine.

Toelichting op de relatie tussen bovenstaande begrippen
Onder de opvolgers van keizer Karel de Grote in de negende eeuw en later breidde het Duitse Rijk zich in oostelijke richting uit. Het woongebied van Slavische volkeren (Slaven) als de Sorben werd aan Duitsland toegevoegd. Leden van deze volkeren werden gevangengenomen, naar een vreemd land versleept en daar tot onbetaalde arbeid gedwongen. De aanduiding 'slaaf' werd dan vervolgens van toepassing op een persoon die zich in een dergelijke gevangenschap bevindt. 

De twee modernere betekenissen zijn daar weer van afgeleid.